Günter Schulze ist der Name folgender Personen:
* Günter Schulze (Unternehmer) (1933–2010), deutscher Unternehmer
 Günter Schulze (Rennfahrer), deutscher Motorrennfahrer 
 Günter Schulze (Ingenieur) (? – vor 2016), deutscher Fertigungstechniker

Siehe auch:
 Günter Schultz (1936–2021), deutscher Pharmakologe
 Günter Schulz
 Günther Schulz
 Günther Schulze